Яки () — река на северо-западе Мексики, в штате Сонора.

Берёт начало в предгорьях Западная Сьерра-Мадре от слияния рек  и , длина — 320 км. Река Яки пересекает штат с севера на юг и впадает в Калифорнийский залив, недалеко от города Сьюдад-Обрегон.

На реке построено несколько гидроэлектростанций, имеющих значительные водохранилища, такие как . Воды реки интенсивно используются для орошения сельскохозяйственных угодий местного населения.

Место обитания острорылого крокодила (). Река — одно из самых северных природных мест обитания этого вида.

В 1909 году долине Яки был обнаружен Эсперансский камень.

Примечания

Ссылки 
 
 

Реки, впадающие в Калифорнийский залив
Реки Соноры